Kaliningrad se poate referi la:

 Regiunea Kaliningrad - exclavă rusă, situată între Lituania, Polonia și Marea Baltică;
 Kaliningrad -(germană: Königsberg) centrul administrativă al regiunii (oblastieii) cu același nume;
 Kaliningrad Numele orașului Koroliov din regiunea Moscova - Rusia, între 1938–1996.